Anne L'Huillier (1958-), physicienne et professeure d'université française
 François L'Huillier de Hoff (1759-1837), militaire français 
Louise L'Huillier (1904-1997), résistante, militante syndicale et communiste 
 Marie-Thérèse L'Huillier (1956-), animatrice et productrice de télévision sourde française
 Simon Antoine Jean L'Huilier, mathématicien suisse (1750-1840)
 Waldeck L'Huillier (1905-1986), homme politique français